Колонија 18 де Марзо има више значења:

 Колонија 18 де Марзо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Колонија 18 де Марзо (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија 18 де Марзо (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику